Ohnsorge ist der Name folgender Personen:

 Paul Ohnsorge (1915–1975), deutscher Künstler
 Theodor Ohnsorge (1852–1911), deutscher Jurist und Senatspräsident am Königlichen Oberlandesgericht in Dresden
 Werner Ohnsorge (1904–1985), deutscher Byzantinist und Archivar